Józef Gajda (żołnierz) (1899–1969) – żołnierz Wojska Polskiego II RP i Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Józef Gajda (1900–1946) – żołnierz NSZ, stracony w czasach stalinizmu
 Józef Gajda (1915–2004) – ekonomista, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie